Eastwood ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Eastwood (1859–1953), US-amerikanische Botanikerin
 Alison Eastwood (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin und Fotomodell
 Charlie Eastwood (* 1995), irischer Autorennfahrer
 Clint Eastwood (* 1930), US-amerikanischer Schauspieler, Produzent und Filmregisseur
 Colum Eastwood (* 1983), nordirischer Politiker
  Dina Ruiz Eastwood (* 1965) US-amerikanische Reporterin, Nachrichtensprecherin und Schauspielerin
 Earl Eastwood (1905–1968), kanadischer Ruderer
 Francesca Eastwood (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Freddy Eastwood (* 1983), walisischer Fußballspieler
 Jayne Eastwood (* 1946), kanadische Schauspielerin
 John S. Eastwood (1857–1924), US-amerikanischer Ingenieur
 Kelly Eastwood, britische Schauspielerin
 Kyle Eastwood (* 1968), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Mike Eastwood (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler
 Ralph Eastwood (1890–1959), britischer Generalleutnant der British Army; von 1944 bis 1947 Gouverneur von Gibraltar
 Rod Eastwood, US-amerikanischer Insektenkundler
 Scott Eastwood (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Tom Eastwood (1922–1999), britischer Komponist

Eastwood ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Eastwood (New South Wales), Vorort von Sydney
 Eastwood (South Australia), Stadt in South Australia

in Kanada:
 Eastwood (Edmonton), bei Alberta
 Eastwood (Ontario)

auf den Philippinen:
 Eastwood Cyberzone

im Vereinigten Königreich:
 Eastwood (Essex), England
 Eastwood (Herefordshire), England
 Eastwood (Nottinghamshire), England
 Eastwood (Strathclyde), Schottland
 Eastwood (West Yorkshire), England

in den Vereinigten Staaten:
 Eastwood (Alabama)
 Eastwood (Florida)
 Eastwood (Kentucky)
 Eastwood (Louisiana), im Bossier Parish
 Eastwood (Michigan)
 Eastwood (Missouri)
 Eastwood (New York)
 Eastwood (North Carolina)
 Eastwood (Ohio)
 Eastwood (Pennsylvania)
 Eastwood (Tennessee)
 Eastwood (Virginia)

Distrikte in Schottland:
 Eastwood (Wahlkreis, Schottland), Wahlkreis für das schottische Parlament
 Eastwood (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Parlament
 ehemaliger schottischer Distrikt, siehe East Renfrewshire

im NRHP gelistete Objekte:
 Eastwood Historic District, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 05000093
 Eastwood Park Bridge, in Minot, North Dakota, ID-Nr. 75001307
 Eastwood Park Historic District, in Minot, North Dakota, ID-Nr. 86002824